Die Saison 1969/70 der mexikanischen Segunda División war die 20. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CF Torreón wurde ersetzt durch den am Ende der letzten Erstliga-Saison abgestiegenen CF Nuevo León. Der in die Tercera División abgestiegene Club Deportivo Texcoco wurde ersetzt durch den aus dieser Liga aufgestiegenen Drittligameister Mastines de Naucalpan.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1969/70 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in jener Saison bei Punktgleichheit der Torquotient herangezogen wurde. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Der Tabellenletzte und Absteiger CD Zapata blieb in der gesamten Saison ohne Heimsieg.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1969/70 bei RSSSF

Fußballsaison 1969/70
1969